Бори́с Алекса́ндрович Рома́нов:
 Романов, Борис Александрович (1889—1957) — советский историк.
 Романов, Борис Александрович (род. 1941) — органист, педагог, Народный артист РСФСР (1990).